Taforalt, une ville du Maroc.
 L' Homme de Taforalt ou Ibéromaurusien, un type anthropologique.